Преслав Климентов Хаджов е български инженер.

Биография 
По бащина линия Хаджов принадлежи към големия възрожденски стружки род Хаджови, син е на видния просветен деец Климент Хаджов. В 1953 година Хаджов е проектира рамковата конструкция на Националния стадион „Васил Левски“. В 1981 година Хаджов е сред авторите на архитектурния комплекс „Създатели на българската държава“ над Шумен.

Родословие

Бележки 

Български учени от Македония
По произход от Струга
Преслав
Български инженери